Würgengel bezeichnet einen von Gott zum Töten ausgesandten Engel (Todesengel) (Luther 1545)

Siehe auch
 Der Würgeengel
 Siebenbürgischer Würg-Engel
 Grube Würgengel bei Liste von Bergwerken im Lahn-Dill-Gebiet#Braunfels